Jerzy Kijowski (ur. 1941) – polski historyk i regionalista
 Jerzy Juliusz Kijowski (ur. 1943) – polski fizyk

Zobacz też 
 Jerzy (metropolita kijowski)